O Campeonato Europeu de 2007 foi a 38.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Fase Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Apuramento Campeão

5.º–8.º lugar

9.º–12.º lugar

13.º–16.º lugar 

 ET: Prolongamento
 GP: Grandes Penalidades

Classificação final

Ligações externas

Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2007